Татья́на Миха́йловна Ледо́вская  (род. 21 мая 1966, Щёкино, Тульская область, РСФСР, СССР) — советская и белорусская легкоатлетка, специализировалась в спринте и барьерном беге. Рекордсменка мира (в команде), чемпионка мира и олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Родилась в городе Щёкино Тульской области. Начала тренироваться под руководством Анатолия Ивановича Бадуева.

В 1988 году спортсменка, выиграв чемпионат СССР, отобралась в сборную СССР на Олимпийские игры в Сеуле. В финале Игр на дистанции 400 метров с барьерами Татьяна Ледовская лидировала вплоть до последнего метра и только в финишных клетках уступила одну сотую секунды Дебби Флинтоф-Кинг. Ледовской удалось завоевать золото и установить мировой рекорд в эстафете 4×400 метров, где она стартовала на первом этапе.

На чемпионате мира в Токио в 1991 году Татьяна завоевала дубль в эстафете 4×400 и 400 метров с барьерами.

Татьяна Ледовская участвовала в Олимпийских играх 1992 (Объединённая команда) и 1996 (Белоруссия).

Окон­чи­ла Белорусский государственный институт физической культуры (1991).

Татьяна Ледовская занимала пост генерального секретаря ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» и старшего тренера национальной команды.

Награждена Орденом «Знак Почёта».

Политические взгляды 
Подписала открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений протестов в 2020 году.

Личные рекорды 
 400 метров с барьерами 53.11 сек — Токио (1991)
 400 метров 50.93 сек — Ленинград (1988)

Примечания

Ссылки 
 профайл на официальном сайте ИААФ

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Бегуны с барьерами Белоруссии
Бегуны на короткие дистанции Белоруссии
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Выпускники Белорусского университета физической культуры